Villa kan syfta på: 

 Villa –  ett friliggande bostadshus
 Sommarvilla – ett större enfamiljshus avsett att användas som bostad under sommaren
 Villa (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Villa Lidköping BK – en bandyklubb i Sverige
 Aston Villa FC – en fotbollsklubb i Birmingham i Storbritannien

Personer
 David Villa (1981–), en spansk fotbollsspelare som spelar för Atlético Madrid

Geografi

Estland 

 Villa, Viljandimaa, en by i Viljandi kommun i landskapet Viljandimaa, 
 Villa, Rõuge kommun, en by i Rõuge kommun i landskapet Võrumaa, 
 Villa, Võru kommun, en by i Võru kommun i landskapet Võrumaa,

Italien 

 Villadossola, kommun, Piemonte, Verbania, 
 Villa di Tirano, kommun, Lombardiet, Provincia di Sondrio,

Se även
 Vila (olika betydelser)